Kowale (deutsch: Schmiede) bezeichnet Orte in Polen:
 Kowale, Stadtteil von Danzig; siehe Ujeścisko-Łostowice
 Kowale (Psie Pole), Stadtteil im Stadtbezirk Psie Pole von Breslau
 Kowale (Pieniężno), Ortschaft in der Gmina Pieniężno, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Kowale (Sieradz), Dorf in der Gmina Sieradz, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Łódz
 Kowale (Baboszewo), Dorf in der Gmina Baboszewo, Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien
 Kowale (Oborniki Śląskie), Dorf in der Gmina Oborniki Śląskie, Woiwodschaft Niederschlesien
 Kowale (Praszka), Dorf in der Gmina Praszka, Powiat Oleski, Woiwodschaft Opole
 Kowale (Kuźnica), Dorf in der Gmina Kuźnica, Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Kowale (Suraż), Dorf in der Gmina Suraż, Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien 
 Kowale (Wyszki), Dorf in der Gmina Wyszki, Powiat Bielski, Woiwodschaft Podlachien
 Kowale (Kolbudy), Dorf in der Gmina Kolbudy, Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern
 Kowale (Prabuty), Siedlung in der Gmina Prabuty, Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern
 Kowale (Sierakowice), Siedlung in der Gmina Sierakowice, Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern
 Kowale (Skoczów), Dorf in der Gmina Skoczów, Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Kowale Oleckie, ein Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren